Příjmení Bařinka nosí více osobností:

 Cyril Bařinka (1858–1934) – římskokatolický kněz, monsignore, kanovník
 Jaroslav Bařinka (1909–1980) – český režisér, autor rozhlasových her
 Ladislav Bařinka (1927–2020) – český lékař
 Vlastimil Bařinka (* 1958) – český politik

ženská varianta s přechýlením
 Jana Bařinková, rozená Doleželová (* 1981) – česká hudební skladatelka

filmové postavy
 Kamil a Vojtěch Bařinkovi – postavy seriálu Ulice

Podobné 
 Barinka